Sangenbach ist ein Gewässername:

 Sangenbach (Altenbach), linker Oberlauf des Altenbachs bei Schweinheim, kreisfreie Stadt Aschaffenburg, Bayern
 Sangenbach (Thur), rechter Zufluss der Thur (Rhein) bei Gieselbach, Gemeinde Ebnat-Kappel, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Sangenbach (Wissbach), rechter Zufluss des Wissbachs bei Schachen, Gemeinde Herisau, Bezirk Hinterland, Kanton Appenzell Ausserrhoden, der in die Glatt (Thur) mündet

 Sangeneschgraben, linker Zufluss des Guntenbachs (über einen Mühlkanal zur Rotach) bei Unterlottenweiler, Stadtteil Ailingen, Bad Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sankenbach